Zababie:
 alternatywna nazwa wsi  na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim (w XIX w. wieś włościańska nad rzeką Bias, w gminie Rudniki powiatu prużańskiego),
 tamże folwark i dobra należące do Golczów,
 uroczysko w powiecie pińskim, wspomniane w dokumentach XVI w., w okolicy wsi Porzecza,
 wieś i dobra w gm. Rudnia Stara powiatu rohaczewskiego.
 osada wojskowa w II RP, położona na południe od wsi 

Osadnicy wojskowi w Zababiu – ofiary zbrodni katyńskiej

 ppor. int. rez. Franciszek Dańko
 sierż. rez. Michał Nowik
 ogn. Jan Popiński
 bomb. Władysław Woźniakowski
 chor. rez.  Antoni Zimnoch

Przypisy

Bibliografia